Doppelblock steht für:

 eine Ausführung eines Kraftwerksblocks mit zwei Reaktoren
 eine Anordnung von Tischen beim Servieren
 die Abwehr eines gegnerischen Angriffsschlages beim Volleyball durch zwei Spieler am Netz, siehe Block (Sport) #Volleyball

Siehe auch: